Вереща́га — река в Новосильском районе Орловской области России, правый приток реки Зуши.

Название 
Название «Верещага» происходит от слов верещать, беспрерывно говорить, шуметь (от быстрого шумного, «говорливого» течения реки). На карте ПГМ (вторая половина XVIII в.) и в работе профессора Г. П. Смолицкой «Гидронимия бассейна Оки» указывается как Верещашка.

Описание 
Река берёт своё начало из более чем двадцати маленьких родничков у исчезнувшего посёлка Ключи и в 1 км от посёлка Корьки и впадает в Зушу у деревни Мужиково. Имеет приток-ручей, исток которого начинается у деревень Варваринка и Хохлы. В летнее время ручей почти пересыхает. Другой, в настоящее время пересохший, приток-ручей берёт начало у села Малые Пруды (Красная Нива). Длина Верещаги около 5 километров. Ширина в некоторых местах достигает 4,5 метров, глубина 1 метр. Течение быстрое равнинное. Питание реки родниковое и снеговое. Водится рыба: пескарь, голец обыкновенный, елец (в народе называют клинок). По берегам реки живёт ондатра.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 .
Притоки Зуши
Реки Орловской области